, peut faire référence à :
, pape de 847 à 855 ;
 (750-780) dit le Khazar empereur byzantin de 775 à 780 ;
  (1289-1307), roi d'Arménie de 1301 à 1307.

Voir aussi 
 

Leon 04